Кроусон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кроусон, Ламар (1926—1998) — американский пианист.
 Кроусон, Рой (1914—1999) — английский энтомолог и колеоптеролог, крупнейший специалист по жукам (Coleoptera).